Полската програма за НЛО проучване (На прага на незнайното) е създадена през 2009 в Полша и носи това име, но тя всъщност е старата INFRA, която е съществувала до 2008, само че с друго име. Основната дейност на организацията е да проучва феномена НЛО на територията на Полша и да събира данни за наблюдавани НЛО и паднали техни летателни средства в историята.

Създаване 
Оче през 2005 Михаел Кушнйерз създава INFRA и до 2008 тя е основната НЛО организация на територията на Полша, но през 2009 Пьотр Цйелбяс създава програмата за НЛО проучване (На прага на незнайното) и INFRA се присъединява към тази програма. Програмата в Полша е подобна на тази в България. И в България BUFONET обедини НЛО изследователски организации в една уфологична мрежа.

Вижте също 
 Българска уфологична мрежа
 БЕТА-НЛО

Източници

Външни препратки 
 NPN

Уфологични организации
-
Основани в Полша през 2009 година